Монтерла́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 55 км на північний захід від Парижа, 75 км на південь від Ам'єна, 18 км на південь від Бове.

Історія 

1 січня 2015 року Монтерлан і Сен-Крепен-Ібувілле було об'єднано в новий муніципалітет Сен-Крепен-Ібувіллер.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Монтерлан на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монтерлан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Уаза